Караманлы Мехмед-паша ( Караман — 4 мая 1481, Стамбул) — турецкий государственный и военный деятель, великий визирь Османской империи (1477—1481).

Биография и ранняя жизнь 
Родился в Карамане, откуда отправился в Стамбул учиться в медресе, основанном великим визирем Махмуд-пашой Ангеловичем. Позднее он работал в качестве преподавателя в медресе. Будучи учёным человеком, он иногда в качестве консультанта султана. Он был назначен на должность «нишанджи» (от персидского слова nishan — знак, письмо князя — тайный секретарь турецкого султана, руководитель канцелярии, хранитель печати) и способствовал изданию «Кanunname» (свода законов Мехмеда Фатиха). Он также помогал султану в написании ряда писем султану Ак-Коюнлу Узун-Хасану.

Великий визирь 
После завоевания Константинополя и казни великого визиря Чандарлы Халил-паши (1453) султан Мехмед Фатих предпочитал назначить на должность великих визирей из воспитанников Девширме, а не этнических турок.

В 1477 году султан Мехмед II назначил новым великим визирем Караманлы Мехмед-пашу, который был турком из недавно покоренного бейлика Караманидов в Анатолии. В своё краткосрочное правление он попытался реформировать османскую администрацию.

Смерть Мехмеда II и Мехмеда Караманли 
3 мая 1481 года 49-летний султан Мехмед Фатих скончался. После смерти султана великий визирь, чтобы избежать бунтов и хаоса в государстве, должен сохранять известие о его смерти вплоть до приезда в столицу наследника престола. У Мехмеда было двое сыновей: шехзаде Баязид, правившей в Амасьи, и шехзаде Джем, правивший в Конье. Эти города были удалены от столицы. Великий визирь отправил гонцов к двум принцам. Так как Конья находился ближе к Стамбулу, то у Джема было больше шансов добраться до столицы, прежде старшего брата Баязида. Столичные янычары, которые поддерживали Баязида, узнали о смерти султана Мехмеда Фатиха и заподозрили великого визиря в лояльности к Джему. Они подняли бунт и умертвили великого визиря Караманлы Мехмед-пашу через несколько дней после смерти султана.

Источники 
 Кэролайн Финкель «Истоки Османской империи: Видение Османа», Москва, «АСТ», 2010 г. ISBN 978-5-17-043651-4

Великие визири Османской империи